

Fumetti 
 Hanazakari no kimitachi e – fumetto giapponese

Televisione 
 Hanazakarino Kimitachihe – serie televisiva taiwanese iniziata nel 2006
 Hanazakari no kimitachi e - Ikemen Paradaisu – serie televisiva giapponese iniziata nel 2007
 Hanazakari no kimitachi e – serie televisiva giapponese iniziata nel 2011